Лозница може бити:

 Лозница, град и седиште града Лозница
 Град Лозница (раније Општина Лозница), град (раније општина) у Мачванском округу, Србија
 Лозница (Ваљево), насеље града Ваљева, Србија
 Лозница (Чачак), насеље града Чачка, Србија
 Лозница (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Лозница (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Лозница (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Лозница (Бугарска), град и седиште општине Лозница, Бугарска
 Општина Лозница (Бугарска), општина у Разградској области, Бугарска

Види још 
 Лозничко Поље, насеље града Лознице, Србија